Sugarloaf Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Sugarloaf Township du comté de Marion dans l'Arkansas.
 Sugarloaf Township du comté de Sebastian dans l'Arkansas.
 Sugarloaf Township du comté de Saint Clair dans l'Illinois.
 Sugarloaf Township du comté de Columbia en Pennsylvanie.
  du comté de Luzerne en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships